Kuruman – miasto w Południowej Afryce
 Kuruman – rzeka okresowa w Południowej Afryce